Baekseok-dong kan avse:
 Baekseok-dong, Cheonan, stadsdel i Södra Chungcheong, Sydkorea
 Baekseok-dong, Goyang, stadsdel i Goyang, Gyeonggi, Sydkorea